Svetovno prvenstvo v biatlonu 2012 je petdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 1. in 11. marcem 2012 v Ruhpoldingu, Nemčija, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Medalje po biatloncih

Sklici in opombe 

2012
2012 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Ruhpolding